Altenburg steht für folgende Namen:

 Altenburg (Familienname)
 Herzöge von Sachsen-Altenburg der älteren Linie, siehe Stammliste des Hauses Wettin
 Herzöge von Sachsen-Altenburg der jüngeren Linie, siehe Haus Sachsen-Altenburg
 Name für die illegitimen Nachkommen von Karl Albrecht von Habsburg-Altenburg (Österreich) mit Alice Ankarcrona
 Schenk von Altenburg (Adelsgeschlecht)

Altenburg ist/war Name oder Namensbestandteil von geografischen Objekten:

Staaten und Verwaltungseinheiten in Thüringen:
 Herzogtum Sachsen-Altenburg
 Freistaat Sachsen-Altenburg
 Kreis Altenburg
 Landkreis Altenburg

Städte und Gemeinden:
 in Deutschland:
Altenburg, Kreisstadt im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Altenburg (Felsberg), Ortsteil der Stadt Felsberg in Nordhessen
 in Österreich:
 Altenburg (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Horn, Niederösterreich,
 Bad Deutsch-Altenburg, Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 in den Vereinigten Staaten:
 Altenburg (Missouri), Stadt im Perry County, Missouri

Ortsteile in Deutschland:
 in Baden-Württemberg:
 Altenburg (Jestetten), Ortsteil der Gemeinde Jestetten, Landkreis Waldshut
 Altenburg (Reutlingen), Ortsteil der Stadt Reutlingen
 Altenburg (Schramberg), Stadtteil der Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil
 Altenburg (Bad Cannstatt), Stadtteil der Landeshauptstadt Stuttgart im Stadtbezirk Bad Cannstatt
 in Bayern:
 Altenburg (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim
 Altenburg (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim
 Altenburg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Altenburg (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim
 Altenburg (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Altenburg (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut
 Altenburg (Moosach), Ortsteil der Gemeinde Moosach (Landkreis Ebersberg) und Marienwallfahrtsort, Landkreis Ebersberg
 Altenburg (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut
 Altenburg (Waidhofen), Ortsteil der Gemeinde Waidhofen (Oberbayern), Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Altenburg (Weiler-Simmerberg), Ortsteil der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee)
 in Hessen:
 Altenburg (Alsfeld), Ortsteil der Stadt Alsfeld, Vogelsbergkreis
 Altenburg (Bad Orb), Ortsteil der Stadt Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis
 Altenburg (Felsberg), Ortsteil der Stadt Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis
 in Niedersachsen:
 Altenburg (Sandbostel), Ortsteil der Gemeinde Sandbostel, Landkreis Rotenburg (Wümme)
 in Nordrhein-Westfalen
 Altenburg (Jülich), Ortsteil der Stadt Jülich, Kreis Düren
 Altenburg (Laer), Ortsteil der Gemeinde Laer, Kreis Steinfurt
 in Rheinland-Pfalz:
 Altenburg (Altenahr), Ortsteil der Gemeinde Altenahr, Landkreis Ahrweiler
 Altenburg (Asbach), Ortsteil der Gemeinde Asbach (Westerwald), Landkreis Neuwied
 in Sachsen-Anhalt:
 Altenburg (Nienburg), Ortsteil der Stadt Nienburg (Saale), Salzlandkreis
 Altenburg (Naumburg), früherer Name von Almrich, Ortsteil der Stadt Naumburg (Saale), Burgenlandkreis

in Österreich:
 Altenburg (Gemeinde Wilhelmsburg), Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Wilhelmsburg (Niederösterreich), Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Altenburg (Gemeinde Windhaag), Katastralgemeinde der Gemeinde Windhaag bei Perg, Bezirk Perg, Oberösterreich

in der Schweiz:
 Altenburg bei Brugg, Ortsteil der Stadt Brugg, Bezirk Brugg, Kanton Aargau

in Italien:
 Altenburg (Kaltern), Ortsteil der Marktgemeinde Kaltern an der Weinstraße, Südtirol

historische deutsche Ortsnamen:
 Altenburg (Kreis Eisenmarkt), heutige Gemeinde Baia de Criș, Kreis Hunedoara, Rumänien
 Altenburg, Stadtteil von Wieselburg-Ungarisch Altenburg, heutiges Mosonmagyaróvár, Region Westtransdanubien, Ungarn (Ungarisch-Altenburg zur Unterscheidung von Deutsch-Altenburg, Österreich)
 Altenburg (Landkreis Hohensalza, Wartheland), heutiges Ołdrzychowo, Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Janikowo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Altenburg, heutiges Staré Hrady, Gemeinde im Bezirk Jičín, Region Královéhradecký, Tschechien
 Altenburg (Landkreis Breslau, Niederschlesien), heutiges Stary Zamek, Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Sobótka, Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Altenburg (Kreis Libau, Kurland), heutiges Vecpils, Gemeinde im Bezirk Durbe, Lettland

Burgen, Burgruinen und Burgställe:

in Deutschland:
 in Baden-Württemberg:
 Altenburg (Reutlingen-Altenburg), abgegangene Burg bei Reutlingen-Altenburg, Landkreis Reutlingen
 Burgstall Altenburg (Bad Cannstatt), in kreisfreier Stadt Stuttgart-Bad Cannstatt
 in Bayern:
 Altenburg (Bamberg), Burg in der kreisfreien Stadt Bamberg, Bayern
 Altenburg (Weiler), Burgruine in Altenburg (Weiler-Simmerberg), Landkreis Lindau
 Burgstall Altenburg (Ergersheim), abgegangene Burg bei Ergersheim (Mittelfranken), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Burgstall Altenburg (Gestratz), abgegangene Burg in Altenburg (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Burgstall Altenburg (Hohenthann), abgegangene Burg in Altenburg (Hohenthann), Landkreis Landshut
 Burgstall Altenburg (Moosach), abgegangene Burg in Altenburg (Moosach), Landkreis Ebersberg
 Burgstall Altenburg (Untereschenbach), abgegangene Burg bei Untereschenbach (Hammelburg), Landkreis Bad Kissingen
 Burgstall Altenburg (Zeil am Main), abgegangene Burg bei Zeil am Main, Landkreis Hassberge
 Turmhügel Altenburg (Sulzfeld), abgegangene Turmhügelburg bei Sulzfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld
 in Hessen:
 Altenburg (Hanau), Wallburg bei Hanau, Main-Kinzig-Kreis
 Altenburg (Niedenstein), abgegangene Burg bei Niedenstein, Schwalm-Eder-Kreis
 Burgruine Altenburg (Felsberg), Burgruine bei Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis
 in Niedersachsen:
 Altenburg (Sandbostel), Wallburg im Landkreis Rotenburg (Wümme)
 in Nordrhein-Westfalen:
 Altenburg (Blankenheimerdorf), abgegangene Burg bei Blankenheimerdorf (Blankenheim (Ahr)), Kreis Euskirchen
 Motte Altenburg, Burgstall in Altenburg (Jülich), Kreis Düren
 in Rheinland-Pfalz:
 Altenburg (Wolfstein), Burgstelle bei Wolfstein, Landkreis Kusel
 in Sachsen-Anhalt:
 Burg Aschersleben oder Altenburg, Burgruine im Zoo Aschersleben, Salzlandkreis
 Burg Heimburg oder Altenburg oder Alteburg, Burgruine bei Heimburg, Landkreis Harz
 Burg Wippra oder Altenburg, Burgreste bei Wippra (Sangerhausen), Landkreis Mansfeld-Südharz
 in Thüringen:
 Altenburg (Nazza), Burgstelle bei Nazza, Wartburgkreis

in Österreich:
 Burgstall Altenburg (Niederösterreich), abgegangene Burg in Rotheau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

in der Schweiz:
 Altenburg (Märstetten), Burgruine bei Märstetten, Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau

in Italien:
 Burgruine Altenburg (Eppan), auch (Schloss Altenburg), Burgruine bei St. Pauls (Eppan), Südtirol
 Burgruine Altenburg (Kaltern), oberflächlich nicht mehr sichtbare Burgruine bei Altenburg (Kaltern), Südtirol

in Slowenien:
 Burg Stari Grad (Novo mesto), deutsch Altenburg, Burg bei Novo mesto, Unterkrain

Ringwälle und Befestigungsanlagen:

in Bayern:
 Abschnittsbefestigung Altenburg, abgegangene Befestigungsanlage in Heroldsbach, Landkreis Forchheim
 Altenburg (Reuschberg), mittelalterlicher Ringwall bei Schöllkrippen, Landkreis Aschaffenburg
 Altenburg (Spessart), Ringwall zwischen Leidersbach und Sulzbach am Main, Landkreis Miltenberg
 Ringwall Altenburg (Ostheim vor der Rhön), Ringwall in Ostheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Ringwall Altenburg (Vilsheim), Ringwall in Vilsheim, Landkreis Landshut

in Hessen:
 Altenburg (Niederurff), Ringwall auf dem Berg Altenburg bei Niederurff, Schwalm-Eder-Kreis

Schlösser:

Weitere:
 Altenburg (Weimar), ehemaliger Wohnsitz Franz Liszts im kreisfreien Weimar, Thüringen, Deutschland
 Haus Altenburg, Gutshof bei Breberen, Gangelt, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Leipzig-Altenburg Airport, Verkehrslandeplatz bei Altenburg, Landkreis Altenburger Land, Thüringen, Deutschland
 Stift Altenburg, Benediktinerstift in Altenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Altenburg (Neuental) (432,7 m), bei Neuental-Römersberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Altenburg (Heimburg) (280,9 m), bei Heimburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt; mit Burg Heimburg

Siehe auch
 Aldenburg
 Altbork
 Altburg
 Alte Burg
 Altenberg
 Altenbork
 Altenbourg
 Altenburger
 Oldenburg